Общегреческий чемпионат 1952/1953 () — 17-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1952/1953
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1952 году
1953 год в Греции